Dalmatinska nogometna liga u sezoni 1983./84. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Zmaj" iz Makarske. 
Reorganizacijom ligaškog sustava za sezonu 1984./85. je ukinuta jedinstvena Dalmatinska liga, koja se otad igrala u tri skupine.

Ljestvica 

 Kardeljevo - tadašnji naziv za Ploče

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1983./84. 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1983./84.

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 92-94   
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str. 72-74 
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 109-110 
  

1983-84
1983-84
Dalmacija